Cyclopaedia steht für:
 Cyclopaedia (1728), eine Enzyklopädie von Ephraim Chambers

Cyclopædia steht für:
 Rees’s Cyclopædia (1802–1820), eine Enzyklopädie von Abraham Rees
 The New American Cyclopædia (1858–1863), eine US-amerikanische Enzyklopädie von George Ripley und Charles Anderson Dana

Siehe auch:
 Cycloped
 Cyclopedidae